Die DDR-Meisterschaften im Ringen wurden 1984 zum 36. Mal ausgetragen und fanden im Griechisch-römischen Stil in der Luckenwalder Dynamo-Halle und im Freistil in Jena statt.

Im Griechisch-römischen Stil gelang es Frank Wohlgemuth, Ralf Müller und Thomas Horschel ihre Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Im Freistil verteidigten Mike Jesse, Lutz Remus, Eberhard Probst, Roland Gehrke und Andreas Schröder ihren Titel aus dem Vorjahr.

Für den 30-jährigen Luckenwalder Roland Gehrke waren es die letzten DDR-Meisterschaften, bei denen er seit 1974 zum elften Male in ununterbrochener Folge zu einem
Titel im Freistilringen (fünfmal im Schwer- und sechsmal im Superschwergewicht) kam.


Ergebnisse

Griechisch-römischer Stil 
Datum: 7. – 8. April 1984

Teilnehmer: 92 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Freistil 
Datum: 18. – 19. Februar 1984

Teilnehmer: 93 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Deutsche Ringermeisterschaften 1984

Literatur

Weblinks 
 

1984
Sportveranstaltung 1984
Sportveranstaltung in Luckenwalde
Sportveranstaltung in Jena